Quattrocentoquarantatré (443) è il numero naturale dopo il 442 e prima del 444.

Proprietà matematiche
 È un numero dispari.
 È un numero difettivo.
 È l'86º numero primo, dopo il 439 e prima del 449.
 È un numero primo di Sophie Germain.
 È un numero primo di Eisenstein.
 È un numero primo troncabile a sinistra.
 È un numero palindromo nel sistema numerico binario, nel sistema di numerazione posizionale a base 11 (373) e in quello a base 17 (191). In queste due ultime basi è altresì un numero ondulante.
 È un numero odioso.
 È parte della terna pitagorica (443, 98124, 98125).

Astronomia 
 443P/PANSTARRS-Christensen è una cometa periodica del sistema solare.
 443 Photographica è un asteroide della fascia principale del sistema solare.
 NGC 443 è una galassia spirale della costellazione dei Pesci.

Astronautica 
 Cosmos 443 è un satellite artificiale russo.

Altri progetti 

Numeri interi